Киик:

Населённые пункты 
 Киик — село в Тогучинском районе Новосибирской области России.
 Киик — прежнее название села Кийкти в Шетском районе Карагандинской области Казахстана.

Реки 
 Киик — река в Новосибирской и Кемеровской областях России, приток Ини.

См. также 
 Кик, Элли (род. 1995) — американская теннисистка.